Монвала́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 32 км на північ від Тулузи, 45 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 139 осіб у працездатному віці (15-64 років) 98 були активні, 41 — неактивна (показник активності 70,5%, у 1999 році було 62,7%). З 98 активних працювало 90 осіб (47 чоловіків та 43 жінки), безробітних було 8 (2 чоловіки та 6 жінок). Серед 41 неактивної 15 осіб було учнями чи студентами, 13 — пенсіонерами, 13 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 224,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монвалан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монвалан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн